Mamon je lahko:
Mamon je poosebljenje pohlepnosti v Svetem pismu
Mamon je otok v Kvarnerju